Siméon Denis Poisson (1781–1840) francia matematikus és fizikus nyomán
Poisson-egyenlet (matematika) - elliptikus típusú differenciálegyenlet, általános alakja: 
Poisson-egyenletek (termodinamika) - adiabatikus folyamatok esetén fennálló összefüggések a termodinamikai állapothatározók között